Вале́рий Дми́триевич Калмыко́в (1908 — 1974) — советский государственный деятель.

Биография 
Родился 9 (22 августа) 1908 года в Ростове-на-Дону. С 1924 года — электромонтёр и одновременно (с 1925 года) учащийся Ростовского-на-Дону индустриального техникума. С 1929 года на заводе «Москабель»: мастер, начальник цеха, старший инженер. В 1934 году окончил вечернее отделение МЭИ имени В. М. Молотова.

С 1935 года работал в НИИ-10 наркомата (министерства) судостроительной промышленности: инженер-конструктор; главный конструктор, главный инженер, с 1941 года директор. Член ВКП(б) с 1942 года.
В 1943 году включён в Совет по радиолокации при ГКО.

С 1949 года — начальник Главного управления реактивного вооружения министерства судостроительной промышленности СССР.

С 1951 года на ответственной работе в аппарате СМ СССР по руководству оборонными отраслями промышленности. С января 1954 года — министр радиотехнической промышленности СССР. С декабря 1957 — председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по радиоэлектронике. С марта 1963 года — председатель Государственного комитета по радиоэлектронике СССР — министр СССР. С марта 1965 года — министр радиопромышленности СССР.

За подготовку первого полёта человека в космос (Ю. А. Гагарин, 12 апреля 1961 года) удостоен звания Героя Социалистического Труда (указ не публиковался).

Депутат ВС СССР 5—8 созывов (с 1958 года). Член ЦК КПСС с 1961 года (кандидат в 1956—1961).

Умер 22 марта 1974 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 6).

Память 
Имя В. Д. Калмыкова было присвоено:
 Московскому заводу счётно-аналитических машин;
 Таганрогскому радиотехническому институту (Постановление Совета министров РСФСР от 23 апреля 1974 года);
 Севастопольскому радиозаводу, ныне недействующему. (Севастопольский радиозавод им. В. Д. Калмыкова был переименован в научно-производственное объединение "Муссон" (ПО "Муссон"), который в свою очередь до 1993 году был одним из крупнейших промышленных предприятий города. Выпускалась радиоаппаратура УКВ и КВ связи для ВМФ, гражданского флота, бытовая техника (тюнер«Ласпи», многопрограммный приёмник «Ласпи»). Единственный завод в СССР, где выпускались станции спутниковой связи «Волна», «Волна-М», «Айсберг». Имел собственное конструкторское бюро, цех по производству высокочастотных гибридных устройств).
 Филиал Севастопольского радиозавода имени В. Д. Калмыкова в пгт. Новоозёрное, города Евпатории, ныне недействующий.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (17.6.1961);
 семь орденов Ленина;
 орден Октябрьской революции;
 Сталинская премия третьей степени (1949) — за разработку нового типа радиостанции
 Сталинская премия (1952).
 медали

Литература 
 
 «Испытание ракетно-космической техники — дело моей жизни» События и факты — А. И. Осташев, Королёв, 2001 г.;
 А. И. Осташев, «СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЁВ — ГЕНИЙ ХХ ВЕКА» прижизненные личные воспоминания об академике С. П. КОРОЛЁВЕ — 2010 г. М. ГОУ ВПО МГУЛ ISBN 978-5-8135-0510-2.
 Калмыков Валерий Дмитриевич// Семейные истории

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники МЭИ
Машиностроители
Члены Совета по радиолокации
Члены ЦК КПСС
Министры радиопромышленности СССР
Председатели государственных комитетов — министры СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС